Une entreprise duale est, en sociologie des organisations, une typologie d'entreprise, apparue en France dans les années 1980, qui a été amenée à revoir son mode de production dans un double but de recherche de productivité et de flexibilité.

À opposer à l'entreprise bureaucratique.

Bibliographie
 Renaud Sainsaulieu (avec Isabelle Francfort, Florence Osty, Marc Uhalde), Les Mondes sociaux de l'entreprise, Desclée de Brouwer, Paris, 1995, pp. 323-352 (édition réactualisée par Marc Uhalde et Florence Osty en 2007).

Voir aussi 
 Sociologie des organisations

Notes et références 

Management